Serenity puede referirse a:

 Serenity, una banda austriaca;
 Serenity, una actriz pornográfica estadounidense;
 Serenity, una película estadounidense de 2005;
 Serenity, un álbum de Kotipelto de 2007; o
Serenity, una película estadounidense de 2019.